354-й отдельный тяжёлый пушечный артиллерийский Свирский дивизион — воинская часть Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

В составе действующей армии с 30.01.1943 по 15.11.1944 года.

Сформирован на базе 12-й отдельной пушечной батареи в составе 7-й армии

С момента формирования находился на позициях по реке Свирь, с 22.06.1944 участвует в Свирско-Петрозаводской операции, затем принял участие в Петсамо-Киркенесской операции.

15.11.1944 обращён на формирование 205-й армейской пушечной артиллерийской бригады

Подчинение

Командование 
 ??

Награды и наименования

Ссылки 
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) с сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Пушечные артиллерийские дивизионы СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году